

Місто
 Калинівка — Вінницька область, Хмільницький район, Калинівська міська громада

Селища міського типу
 Калинівка — Київська область, Броварський район, Калинівська селищна громада
 Калинівка — Київська область, Фастівський район, Калинівська селищна громада (в минулому — Васильківський район)

Села
 Калинівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Калинівка — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Калинівка — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Калинівка — Вінницька область, Тульчинський район, Студенянська сільська громада
 Калинівка — Вінницька область, Тульчинський район, Тульчинська міська громада
 Калинівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Калинівка — Волинська область, Ковельський район
 Калинівка — Волинська область, Луцький район
 Калинівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна громада (в минулому — Криничанський район)
 Калинівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхівцівська міська громада (в минулому — Верхньодніпровський район)
 Калинівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, П'ятихатська міська громада (в минулому — П'ятихатський район)
 Калинівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Глеюватська сільська громада
 Калинівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Гречаноподівська сільська громада (в минулому — Широківський район)
 Калинівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Калинівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Калинівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянська селищна громада
 Калинівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Царичанська селищна громада
 Калинівка — Донецька область, Горлівський район
 Калинівка — Донецька область, Покровський район
 Калинівка — Житомирська область, Житомирський район, Хорошівська селищна громада
 Калинівка — Житомирська область, Житомирський район, Глибочицька сільська громада
 Калинівка — Житомирська область, Коростенський район, Ушомирська сільська громада
 Калинівка — Житомирська область, Коростенський район, Лугинська селищна громада
 Калинівка — Житомирська область, Коростенський район, Народицька селищна громада
 Калинівка — Житомирська область, Коростенський район, Олевська міська громада
 Калинівка — Житомирська область, Звягельський район
 Калинівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Чкаловська сільська громада
 Калинівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Нововасилівська селищна громада
 Калинівка — Запорізька область, Бердянський район, Приморська міська громада
 Калинівка — Запорізька область, Бердянський район, Чернігівська селищна громада
 Калинівка — Київська область, Обухівський район, Богуславська міська громада
 Калинівка — Київська область, Обухівський район, Кагарлицька міська громада
 Калинівка — Київська область, Бучанський район
 Калинівка — Київська область, Вишгородський район
 Калинівка — Київська область, Білоцерківський район
 Калинівка — Кіровоградська область, Голованівський район (до 2020 року — Новоархангельський район)
 Калинівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Дмитрівська сільська громада (в минулому — Знам'янський район)
 Калинівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Первозванівська сільська громада
 Калинівка — Львівська область, Стрийський район
 Калинівка — Львівська область, Яворівський район
 Калинівка — Миколаївська область, Баштанський район, Березнегуватська селищна громада
 Калинівка — Миколаївська область, Баштанський район, Снігурівська міська громада
 Калинівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Березанська селищна громада
 Калинівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська селищна громада
 Калинівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Веселинівська селищна громада
 Калинівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Єланецька селищна громада
 Калинівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Прибузька сільська громада
 Калинівка — Одеська область, Березівський район
 Калинівка — Одеська область, Одеський район
 Калинівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Козельщинська селищна громада
 Калинівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Семенівська селищна громада
 Калинівка — Полтавська область, Полтавський район
 Калинівка — Рівненська область, Дубенський район
 Калинівка — Рівненська область, Рівненський район
 Калинівка — Рівненська область, Сарненський район
 Калинівка — Сумська область, Конотопський район
 Калинівка — Сумська область, Роменський район
 Калинівка — Тернопільська область, Тернопільський район
 Калинівка — Харківська область, Ізюмський район, Балаклійська міська громада
 Калинівка — Харківська область, Красноградський район, Кегичівська селищна громада
 Калинівка — Харківська область, Красноградський район, Красноградська міська громада
 Калинівка — Харківська область, Красноградський район, Сахновщинська селищна громада
 Калинівка — Харківська область, Лозівський район
 Калинівка — Херсонська область, Скадовський район
 Калинівка — Херсонська область, Каховський район
 Калинівка — Херсонська область, Генічеський район
 Калинівка — Хмельницька область, Шепетівський район, Білогірська селищна громада
 Калинівка — Хмельницька область, Шепетівський район, Сахновецька сільська громада
 Калинівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Сатанівська селищна громада
 Калинівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Волочиська міська громада
 Калинівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Староостропільська сільська громада
 Калинівка — Черкаська область, Черкаський район
 Калинівка — Чернігівська область, Ніжинський район, Бахмацька міська громада
 Калинівка — Чернігівська область, Ніжинський район, Талалаївська сільська громада
 Калинівка — Чернігівська область, Ніжинський район, Макіївська сільська громада

 Калинівка — колишнє село Воробйовської сільської ради Сакського району АР Крим, зняте з обліку
 Калинівка — колишнє село Жовтневої сільської ради Врадіївського району Миколаївської області, зняте з обліку
 Калинівка — колишнє село Топалівської сільської ради Окнянського району Одеської області, зняте з обліку
 Калинівка — колишній хутір Єгорівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області, знятий з обліку
 Калинівка — колишнє село, Глухівський район, Сумська область, зняте з обліку 2006 року;
 Калинівка — колишнє село Ницахської сільської ради Тростянецького району, зняте з обліку
 Калинівка — село Сахновщинського району Харківської області, приєднане до села Чорнолозка 
 Калинівка — колишнє село Рівненської сільської ради Генічеського району Херсонської області, зняте з обліку
 Калинівка — колишня назва села Жо́вчів (центр Жовчівської сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області)
 Калинівка — колишня назва села Сторожівка (Луганська область, Сватівський район)

Селища
 Калинівка — Донецька область, Бахмутський район
 Калинівка — Донецька область, Волноваський район
 Калинівка — Запорізька область, Запорізький район
 Калинівка — Луганська область, Довжанський район
 Калинівка — Сумська область, Сумський район
 Калинівка — Черкаська область, Черкаський район

Річки
 Калинівка — річка в Житомирському районі Житомирської області, ліва притока Тетерева
 Калинівка — річка в Попільнянському районі Житомирської області, ліва притока Ірпеня
 Калинівка — річка в Хмельницькій області, притока річки Горинь
 Калинівка — річка в Хмельницькій області, притока річки Бужок

Калинівка — село, Мінська область, Любанський район

Калинівка (; ) — село, окуповане ПМР, Дубоссарський район

Див. також 
 Калиновка
 Велика Калинівка
 Калинівка Друга
 Новокалинівка
 Рудня-Калинівка